Сан-Жулиан ( — Святой Юлиан) — топоним:
 Сан-Жулиан — муниципалитет, штат Пиауи Бразилии.
 Сан-Жулиан — район (фрегезия), муниципалитет Валенса округа Виана-ду-Каштелу.
 Сан-Жулиан — город и район, муниципалитет Говейя округа Гуарда.
 Сан-Жулиан — район (фрегезия), муниципалитет Порталегре округа Порталегре.
 Сан-Жулиан — район (фрегезия), муниципалитет Сетубал округа Сетубал.
 См. также 
 Юлиан